Русская — женщина, представительница русского народа. Также топоним:

Реки 
 Русская — река в Ставропольском крае, приток Большого Ерголыка.
 Русская — река в Калининградской области, приток Писсы.
 Русская — река в Ямало-Ненецком автономном округе, приток Таза.
 Русская — река в Приморском крае, на острове Русском, впадает в Амурский залив.
 Русская — река в Приморском крае, впадает в бухту Русскую (Японское море).
 Русская — река в Камчатском крае, впадает в бухту Русскую (Авачинский залив).
 Русская — река в Камчатском крае, приток Коврана.
 Русская — река в Ненецком автономном округе, впадает в озеро Городецкое.

Бухты 
 Русская — бухта в Авачинском заливе Тихого океана.
 Русская — бухта в Японском море (старое название «Ахматен»).

Горы 
 Русская — гора в Приморском крае России, на острове Русском.
 Русская — гора на Украине, в массиве Горганы.

Населённые пункты 
 Русская — деревня в Юрлинском районе Пермского края России.
 Русская — слобода в Советском районе Ростовской области России.
 Русская — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.

Другое 
 «Русская» — советская и российская антарктическая станция.
 «Я Русская» — известная надпись на футболке, берущее начало с 2010-х годов. Представляет собой чёрный фон с белыми буквами. Мужской вариант надписи «Я Русский». Вопреки распространённому мнению, надпись на футболке не имеет под собой националистический или расистский подтекст.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Рашен-Ривер (значения)